Motocyklowe Grand Prix Aragonii 2012 – czternasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 30 września 2012 roku na torze Ciudad del Motor de Aragón.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 w Hiszpanii